Пассарге () — термин немецкого происхождения.

 Пассарге (нем. Passarge) — река в Польше.
  — немецкий географ.
 Пассарге, Людвиг (1825—1912) — немецкий писатель.

Примечания